Miejscowości w USA:
 Boswell – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Benton
 Boswell – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Choctaw
 Boswell – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Somerset
James Boswell – pisarz brytyjski